Malik Aït Aoudia
 Mohamed Amine Aoudia